Jack FM steht für: 

 Jack FM (Hörfunkformat), Hörfunkformat und Radiosender in den Vereinigten Staaten und Kanada
 96.9 Jack FM, Hörfunksender in Kanada, siehe CKLG-FM
 Jack FM (Berlin), Radiosender in Berlin